Abborrsjön kan syfta på ett antal svenska insjöar (eller bebyggelser med namn efter sådana sjöar):

Abborrsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (5,5 ha)
Lilla Abborrsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun, 
Stora Abborrsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (10 ha)
Abborrsjön (Bollebygds socken, Västergötland, 639874-131515), sjö i Bollebygds kommun, 
Abborrsjön (Bollebygds socken, Västergötland, 640260-131004), sjö i Bollebygds kommun,  (33,5 ha)
Abborrsjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (3,9 ha)
Abborrsjön (Fritsla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Abborrsjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (1,3 ha)
Abborrsjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (11 ha)
Abborrsjön (Sexdrega socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Abborrsjön (Torestorps socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (6,84 ha)
Abborrsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Abborrsjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (0,5 ha)
Abborrsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Abborrsjön, Uppland, sjö i Knivsta kommun, 
Abborrsjön, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (20 ha)
Abborrsjön, Arvika kommun, mycket liten by vid Abborrsjön, Värmland, i norra Gunnarskog, i Arvika kommun 
Västra Abborrsjön, sjö i Arvika kommun,  (14,4 ha)
Abborrsjön, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 
Abborrsjön (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,7 ha)
Abborrsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (38,6 ha)
Abborrsjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (51,9 ha)
Abborrsjön, Jämtland, sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun,  (42,2 ha)
Abborrsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (20,3 ha)
Abborrsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (25,3 ha)
Abborrsjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (5,42 ha)
Abborrsjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (12,2 ha)
Abborrsjön (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (12,9 ha)
Abborrsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (39,3 ha)
Lill-Abborrsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (8,41 ha)
Stor-Abborrsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (11,6 ha)
Lill-Abborrsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Abborrsjön (Arjeplogs socken, Lappland, 730624-156531), sjö i Arjeplogs kommun,  (48 ha)
Abborrsjön (Arjeplogs socken, Lappland, 731966-157433), sjö i Arjeplogs kommun,  (14,4 ha)
Abborrsjön (Sorsele socken, Lappland, 724974-157285), sjö i Sorsele kommun,  (84,3 ha)
Abborrsjön (Sorsele socken, Lappland, 727644-154492), sjö i Sorsele kommun,  (1,79 km²)
Abborrsjön (Sorsele socken, Lappland, 727696-160795), sjö i Sorsele kommun,  (16,8 ha)
Abborrsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (31,2 ha)

Se även
Abborresjön
Abborrasjön
Ahvenjärvi (finska)
Vuoskojaure (samiska)
Vuoskonjaure (samiska)
Vuoskojärvi (samiska/finska)
Vuoskujärvi (samiska/finska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn